Rodríguez je španělské rodové jméno (význam „syn Rodriga“) a běžné příjmení ve Španělsku, Latinské Americe a na Filipínách. V Portugalsku se obvykle píše Rodrigues.

 Adam Rodriguez (*1975) – americký herec
 Arsenio Rodríguez (1911–1970) – kubánský hudební skladatel
 Carlos Rafael Rodríguez (1913–1997) – kubánský komunistický politik
 Cristian Rodríguez (* 1985) - uruguayský fotbalista
 Diego López Rodríguez (* 1981) – španělský fotbalový brankář
  Diego Rodríguez de Silva y Velázquez viz Diego Velázquez (1599–1660)
 Eduardo Rodríguez Veltzé (* 1956) – bolivijský právník a politik
 Emilia Fernández Rodríguez (1914–1939) – španělská mučednice
 Estela Rodríguezová (1967–2022) – kubánská judistka
 Garci Rodríguez de Montalvo (asi 1450 – asi 1505) – španělský spisovatel pozdního středověku
 Gina Rodriguez (* 1984) – americká herečka
 Ignacio Rodríguez-Iturbe (1942–2022) – americký hydrolog
 Jay Rodriguez (* 1989) – anglický fotbalista španělského původu
 Joaquim Rodríguez (* 1979) – španělský silniční cyklista
 José Luis Rodríguez Zapatero (* 1960) – španělský premiér
 José Sánchez Rodríguez (1918–1936) – španělský řeholník Řádu karmelitánů a mučedník
 Krysta Rodriguez (* 1984) – americká herečka
 Manuel Laureano Rodríguez Sánchez viz Manolete (1917–1947)
 Mario Rodríguez Cobos (1938–2010) – argentinský spisovatel 
 Maximiliano Rodríguez – více osob
 Melissa Rodríguezová (* 1981) – bývalá argentinská judistka
 Mervin Rodríguez (* 1986) – bývalý venezuelský judista
 Michelle Rodriguez (*1978)– americká herečka
 Natalia Rodríguezová (* 1979) – španělská sportovkyně, běžkyně
 Nicolás de Jesús López Rodríguez (* 1936) – katolický kněz a kardinál z Dominikánské republiky
 Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga (* 1942) – honduraský kněz, arcibiskup a kardinál
 Pedro Rodríguez – více osob
 Pedro Rodríguez de la Vega (1940–1971) – mexický automobilový závodník
 Ramón Rodríguez da Silva (* 1990) – fotbalový obránce z Brazílie
 Raúl González Rodríguez viz Raúl González (*1975) – fotbalista
 Robert Rodriguez (*1968) – americký režisér
 Roldán Rodríguez (* 1984) – španělský testovací pilot Formule 1 
 Silvio Rodríguez (* 1946) – kubánský zpěvák
 Sixto Rodriguez (* 1942) – americký hudebník proslavený dokumentem Pátrání po Sugar Manovi
 Vicente Rodríguez Guillén (* 1981) – španělský fotbalový záložník
 Víctor Rodríguez Andrade (1927–1985) – uruguayský fotbalista 

jiné významy
 Bender Bending Rodriguez – postava ze seriálu Futurama

Španělská příjmení